Puchar Europy w snowboardzie w sezonie 2021/2022 to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 19 listopada 2021 roku w holenderskim Landgraaf zawodami w slopestyle'u. Ostatnie zawody sezonu, będące konkursem half-pipe'u, zostały przeprowadzone 20 kwietnia 2022 roku w austriackim Kitzsteinhorn. 

Łącznie zostało rozegranych 39 konkursów dla kobiet i dla mężczyzn.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowcross
 halfpipe
 slopestyle
 big air

Kalendarz i wyniki Pucharu Europy

Mężczyźni

Klasyfikacje

Kobiety

Klasyfikacje

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2021 w sportach zimowych
2022 w sportach zimowych
Puchar Europy w snowboardzie
2021 w Europie
2022 w Europie